Менсфилд има више значења:
 Менсфилд
 Менсфилд (Јужна Дакота)
 Менсфилд (Џорџија)
 Менсфилд (Вашингтон)
 Менсфилд (Тексас)
 Менсфилд (Арканзас)
 Менсфилд (Илиноис)
 Менсфилд (Луизијана)
 Менсфилд (Мисури)
 Менсфилд (Охајо)
 Менсфилд (Пенсилванија)